Benoit Dorais, homme politique de Montréal.
 Fernand Dorais (1928-2003), enseignant et militant canadien.
 Louis-Jacques Dorais (1945-), anthropologue, linguiste, chercheur et professeur québécois.
 Martine Dorais (1964-), chercheuse canadienne en physiologie végétale.
 Michel Dorais, sociologue québécois.